Gerdsmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gerdsmeier (* 1962), deutscher Ringer
 Karl-Heinz Gerdsmeier (1938–2002), deutscher Ringer